Lerdo de Tejada kan syfta på:

 Sebastián Lerdo de Tejada, Mexikos president 1872–1876

Geografi

Mexiko 

 Lerdo de Tejada, Lerdo de Tejada, ort, Veracruz, 
 Lerdo de Tejada (kommun), Veracruz, 
 Lerdo de Tejada, Altotonga, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar